Верр'є́р-дю-Гробуа́, Верр'єр-дю-Ґробуа () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 350 км на південний схід від Парижа, 20 км на схід від Безансона.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

1 січня 2017 року Верр'єр-дю-Гробуа і Шарбоньєр-ле-Сапен було приєднано до муніципалітету Еталан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Верр'єр-дю-Гробуа на сайті французького Національного інституту географії
 Верр'єр-дю-Гробуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верр'єр-дю-Гробуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верр'єр-дю-Гробуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верр'єр-дю-Гробуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ду

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ду